Liam Pitchford (* 12. Juli 1993 in Chesterfield) ist ein englischer Tischtennisspieler. Er nahm dreimal an Olympischen Spielen teil.

Werdegang 
Liam Pitchford begann im Alter von acht Jahren mit dem Tischtennisspielen. Seit 2010, als er erstmals Teil der englischen Auswahl war, nahm er an allen Weltmeisterschaften teil. 2012 erhielt er außerdem eine Wildcard für den World Cup, in dem er allerdings sieglos ausschied.

2011 wechselte er zum deutschen Erstligisten TTF Liebherr Ochsenhausen, mit dem er mehrmals die Playoffs erreichte.

2012 nahm er an den Olympischen Spielen teil, wo er mit der englischen Mannschaft auf Platz neun kam. Ab September 2013 war er zum ersten Mal der in der Weltrangliste bestplatzierte englische Spieler, eine Position, die seitdem noch mehrmals zwischen ihm und Paul Drinkhall wechselte. Bei der WM 2014 gelang ihm mit dem englischen Team das Erreichen von Platz 25 und damit der Aufstieg in die Championship Division. Bei der WM 2015 kam er im Einzel unter die besten 32 – die beste Platzierung eines englischen Spielers seit 1999 –, 2016 schaffte die Mannschaft mit Siegen u. a. gegen Deutschland überraschend nicht nur den Sprung in die Hauptrunde, sondern sogar den Einzug ins Halbfinale, was den ersten WM-Medaillengewinn des Teams seit 1955 bedeutete.

2016 folgten aus persönlichen Gründen die Auflösung des eigentlich noch ein Jahr laufenden Vertrags bei Ochsenhausen und der Wechsel zum französischen Erstligisten GV Hennebont. Zudem qualifizierte er sich für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro, wo er einen Platz unter den letzten 32 erreichte. 2017 misslang der englischen Mannschaft nach Niederlagen gegen Griechenland und die Slowakei überraschend die Qualifikation für die Championship Division der Team-EM 2017, dafür gewann sie 2018 Bronze beim Team World Cup. Auch die Mannschafts-WM 2018 begann erfolgreich, in der Gruppenphase wurden unter anderem die favorisierten Teams von Taiwan und Vize-Weltmeister Japan geschlagen – Pitchford kam dabei mit Siegen unter anderem über Chuang Chih-Yuan, Tomokazu Harimoto und Jun Mizutani auf eine 8:0-Bilanz –, eine Niederlage gegen Schweden im Viertelfinale bedeutete aber das Aus. Im Juli 2018 erklärte Pitchford der Öffentlichkeit, dass er seit mehreren Jahren an einer Depression litt und deshalb in therapeutischer Behandlung war. Ab August spielte er erfolgreich auf der World Tour – unter anderem gewann er bei den Bulgaria, Czech und Austrian Open gegen Weltmeister Ma Long, World-Cup-Sieger Dimitrij Ovtcharov und Europameister Timo Boll –, und im Dezember rückte er in der Weltrangliste auf Platz 16 vor, was eine neue Bestmarke darstellte. Dadurch konnte er auch zum ersten Mal am Europe Top 16 teilnehmen, wo er aber in der ersten Runde gegen Simon Gauzy ausschied.

2019 wechselte er in die japanische Liga und trat auch für den dänischen Klub Roskilde Bordtennis an. Bei den Qatar Open 2020 gewann er im Doppel mit Paul Drinkhall sowie im Einzel die Silbermedaille, nachdem er unter anderem den Weltranglistenersten Xu Xin geschlagen hatte. 2021 nahm er zum dritten Mal an den Olympischen Spielen teil, verlor aber sein erstes Spiel gegen Darko Jorgić. Mit dem Team hatte er sich nach Niederlagen gegen Kroatien und Ungarn nicht qualifizieren können.

Turnierergebnisse

Literatur 
 Rahul Nelson: Liebe statt Geld, Zeitschrift tischtennis, 2016/4, Seite 27
 Susanne Heuing: Ich war nicht mehr ich, Zeitschrift tischtennis, 2018/12, Seite 10–12

Weblinks 

 Liam Pitchford Artikel über Liam Pitchford auf der Webseite des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch)
 Liam Pitchfords Weltranglistenplatzierungen

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Vereinigtes Königreich)
Tischtennisspieler (TTF Ochsenhausen)
Sieger bei den Commonwealth Games (Tischtennis)
Olympiateilnehmer (Vereinigtes Königreich)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Europaspielen (Vereinigtes Königreich)
Teilnehmer der Europaspiele 2019
Brite
Geboren 1993
Mann
Teilnehmer an den Commonwealth Games (England)
Engländer